Фестиваль «Социальная революция» — первый архитектурный фестиваль в Ярославле. Основная тема и девиз фестиваля: «Ответы архитекторов на вопросы города». Фестиваль проходил 2 раза — с 1 по 11 мая 2012 г. и с 3 по 17 июня 2013 г. Третий фестиваль «Социальная революция» пройдёт в июне 2014 г.

«Социальная революция» 2012 
Фестиваль был сконцентрирован на идее развития социального жилья в Ярославле. Девиз фестиваля «Дом по цене автомобиля». В рамках мероприятия был проведён международный архитектурный конкурс на тему «минимального» дома — жилого дома, доступного большинству жителей Ярославля и пригодного для жизни в условиях российского климата. Фестиваль включал в себя обширную лекционную программу, которая была посвящена различным аспектам проектирования социального жилья, а также поиску градостроительных проблем современного Ярославля. Была сформирована исследовательская группа, работу которой курировал руководитель учебных программ Института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» Юрий Григорян. Найденные группой градостроительные проблемы прошли общественное обсуждение с участием представителей городской администрации, масс-медиа и приглашённых экспертов и были представлены мэру города Евгению Урлашову.

«Социальная революция» 2013 

Фестиваль был посвящён созданию функциональных объектов городской среды для отдыха и общения горожан, для семейного отдыха, общения молодежи, интеграции разных социальных и возрастных групп и людей с ограниченными возможностями. В рамках фестиваля был проведён международный архитектурный конкурс «ПАРКовка» предполагающий создание лэнд-арт объектов и «городской мебели» в центре города в сквере на ул. Чайковского. Лучшие конкурсные проекты реализованы в процессе проведения фестиваля. В лекционной программе фестиваля участвовали архитекторы и кураторы социальных проектов Москвы и Ярославля, в том числе архитектурный критик, куратор архитектурной премии за достижения в области современной деревянной архитектуры России Николай Малинин. В параллельную программу фестиваля входил проект «Гурманизация срЕды», цель которого: продемонстрировать жителям города, что создание привлекательных арт-объектов, выполняющих необходимые городские функции общедоступно и не требует значительных затрат. Проект также включал в себя проведение одноимённого международного конкурса.

Основные мероприятия фестиваля

Строительство архитектурного объекта «Stack It» 
Даты мероприятия: с 1 по 3 июня 2013 г.
Место: г. Ярославль, ул. Чайковского

Лекционное пространство фестиваля в галерее «Максимум» 
Даты мероприятия: с 9 по 16 июня 2013 г.
Место: г. Ярославль, ул. Советская, 2а 
В лекционном пространстве фестиваля проводились лекции:
«Не про избу:  русская деревянная архитектура общественного назначения в XX веке», архитектурный критик Николай Малинин; «Архитектор и общество. Диалог и конфронтация», архитектор Григорий Дайнов; «Центр, центральность, общественное пространство. От точки к системе», архитектор Наталья Масталерж; «Гибриды – эффективность жилых социальных моделей», архитектор Мария Белова; «Стратегия развития велоинфраструктуры  в Ярославле», архитектор Наталья Степанова; «Между трендом и смыслом. Средовые проекты в Вологде», Архитектурная группа «АВО»; «Гротеск в архитектуре, на примере международного архитектурного конкурса «Гурманизация среды», архитектор, куратор Семён Расторгуев

Строительство детской площадки 

Даты мероприятия: 15 июня 2013 г. 
Место: г. Ярославль, пр. Доброхотова 
Участники: объединение практикующих архитекторов «КромбиТТраксорм»

Международный архитектурный конкурс «Под Мостом»
Даты проведения: 2 апреля — 15 июня, 2014
Территория проектирования: Толбухинский и Добрынинский мосты в г. Ярославле
Результаты: конкурсные проекты будут представлены на выставке, конкурсанты примут участие в общественной дискуссии в рамках фестиваля Социальная Революция 2014. Сайт конкурса.

Международный архитектурный конкурс «ПАРКовка» 
Даты проведения: с 1 февраля по 1 мая 2013 г.
Территория проектирования: г. Ярославль, ул. Чайковского
Результаты: 61 проект архитектурных объектов, которые представлены на выставке, проходящей на ул. Чайковского и в виртуальной галерее проектов. Реализация проектов — победителей конкурса будет происходить в течение лета 2013 г.

Международный архитектурный конкурс «Гурманизация срЕды» 
Даты проведения: с 10 января по 10 апреля 2013 г.
Территория проектирования: г. Ярославль, пр. Октября, 56
Результаты: 44 проекта веранды кафе и павильонов, которые были представлены на выставке, проходившей по адресу пр. Октября, 56 и в виртуальной галерее проектов. Проекты — победители конкурса будут реализованы весной 2014 г.

Международный архитектурный конкурс «Революция социального жилья» 
Даты проведения: с 1 января по 29 апреля 2012 г.
Территория проектирования: г. Ярославль, пос. Толга
Результаты: 54 проекта социальных домов, которые представлены на постоянно действующей экспозиции на кафедре «Архитектура» ЯГТУ и на сайте конкурса.

Ссылки 
 Сайт фестиваля «Социальная революция»

 Фестиваль «Социальная революция», журнал «Татлин»
 Архитектурный конкурс — «Социальная революция», Ярославль
 «Социальная революция» — Ярославль, «С городом на ты», энциклопедия тактического урбанизма

 «В Ярославле появятся открытая библиотека и сад звука», «Комсомольская Правда»
 «Социальная революция 2013», Союз архитекторов России
 В Ярославле начался фестиваль «Социальная революция», «Городской телеканал»
 «Башня Татлина, польская архитектура и вдохновение», портал «Citycelebrity»
 В Ярославле построят дом по цене автомобиля, «Ярославский регион»
 В Ярославле открылся фестиваль «Социальная революция», Агентство социальной информации

 Галерея проектов, международный архитектурный конкурс «Гурманизация срЕды»
 54 проекта социальных домов, виртуальная экспозиция, портал «Архитектура и энтропия»

Фестивали по алфавиту
Фестивали Ярославля
Архитектура Ярославля
Архитектурные фестивали России
Фестивали, появившиеся в 2012 году